3. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 1998 odbyły się w dniach 27–29 marca 1998 w Calgary w Kanadzie. Zawody rozegrano w hali Olympic Oval. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najlepsi byli Niemka Gunda Niemann-Stirnemann oraz Holender Gianni Romme. W klasyfikacji medalowej najlepsze były Niemcy. W czasie zawodów ustanowiono 10 rekordów świata seniorów oraz 2 rekordy świata juniorów.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 103 łyżwiarzy z 17 krajów.

Reprezentacja Polski

Mężczyźni 
 Paweł Abratkiewicz
 500 metrów – 9. miejsce
 1000 metrów – 14. miejsce
 Tomasz Świst
 500 metrów – zdyskwalifikowany

Medale

Wyniki

Kobiety

500 m 
 Data: 27 marca 1998
DNS – nie wystartował

1000 m 
 Data: 28 marca 1998
WR – rekord świata

1500 m 
 Data: 9 marca 1998
DNF – nie ukończył, DNS – nie wystartował, JWR – rekord świata juniorów, WR – rekord świata

3000 m 
 Data: 27 marca 1998
JWR – rekord świata juniorów, WR – rekord świata

5000 m 
 Data: 28 marca 1998
WR – rekord świata

Mężczyźni

500 m 
 Data: 8 marca 1998
DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się, WR – rekord świata

1000 m 
 Data: 29 marca 1998
DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, WR – rekord świata

1500 m 
 Data: 28 marca 1998
WR – rekord świata

5000 m 
 Data: 27 marca 1998
DNF – nie ukończył, WR – rekord świata

10000 m 
 Data: 29 marca 1998
WR – rekord świata

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na SchaatsStatistieken.nl
 Wyniki mężczyzn na SchaatsStatistieken.nl

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
1998 w sportach zimowych
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary
1998 w Kanadzie